Nicola Morra – brigante italiano
Nicola Morra – politico italiano